Het Engelse woord voor veteraan
Veteran (motorfietstaal), een klasse van motorfietsen
Veteran (Wyoming), een plaats in de staat Wyoming in de Verenigde Staten
Veteran Airlines, een Armeense luchtvrachtmaatschappij
Veterans FC, een voetbalclub uit Buthan